Sandbagger steht für:

Sandbagger (Bootstyp)
Bagger, auch Sandräumer
(englische Aussprache): eine Person, die Sandbagging betreibt